Родик — фамилия. Известные носители:
 
 Родик, Константин Константинович (род. 1955) — украинский литературный критик и журналист.
 Родик, Лариса Владимировна (род. 1959) — советская и российская театральная актриса.